Lob může být:

sport
 kop nebo hod něčeho, nejčastěji míče v nějaké hře, tak že letí vysokým obloukem nad hlavou soupeře. Nejčastěji se vyskytuje v tenise, badmintonu, volejbale, kopané nebo golfu.
 Lob (tenis) – lob v tenise

příjmení
 Alfons Lob (1900–1977) – německý chirurg, rentgenolog a vysokoškolský pedagog
 Bjoern Richie Lob (* 1974) – německý filmový režisér, producent a kameraman
 Jacques Lob (1932–1990) – francouzský spisovatel
 Paul Lob – švýcarský lední hokejista
 Roman Lob (* 1990) – německý zpěvák

zkratka
 LOB – lyžařský orientační běh

gastronomie
 jedno z možných pojmenování larbu, salátu rozšířeného v jihovýchodní Asii

Externí odkazy